

Patronyme 

 Andrea Rea (né en 1959), sociologue belge ;
 Antony Réa (né en 1976), pratiquant français de combat libre ;
 Chris Rea (né en 1951), chanteur anglais ;
 Domenico Rea (1921-1994), écrivain italien ;
 Ermanno Rea (né en 1927 à Naples), journaliste et écrivain italien ;
 Gilles Réa, guitariste de jazz français ;
 Kova Rea (né en 1961), chanteur, danseur, producteur et comédien français ;
 Nicolas Rea, 3 baron Rea (1928-2020), médecin, homme politique et pair héréditaire britannique ;
 Robert Réa, producteur d'animation français ;
 Stephen Rea (né en 1949), acteur nord-irlandais ;
 Josh Mann-Rea (né en 1981), joueur de rugby à XV australien.

Toponyme 

 Rea, commune italienne.
 Le fleuve Rea, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Rea, une ville du comté d'Andrew, dans le Missouri, aux États-Unis.

Divers 
Réa fait aussi référence à :
 Réa, une roue à gorge d'une poulie :
 Réa, une marque de jus de fruits ;
 Réanimation (abréviation).

Sigle

REA est un sigle de trois lettres,  un acronyme/code ayant plusieurs correspondances :
 Aer Arann selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 Régime d'épargne-actions, un ancien programme d'incitation à l'investissement du gouvernement du Québec ;
 Ressources d'enseignement et d'apprentissage, une expression usitée au Québec ;
 Répertoire des entreprises algériennes ;
 Repertorio economico amministrativo.
 Revue des études anciennes (abrégée en REA).

Code